P29 ou P-29 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Boeing P-29, un avion de chasse américain ;
 HMS Votary (P29), un sous-marin de la Royal Navy ;
 P29, un dragueur de mines construit en Allemagne.

Écriture 
 Papyrus 29, un papyrus du Nouveau Testament.

Médecine 
 Affections cardio-vasculaires pendant la période périnatale, d’après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres